

Materijali
U izradi raznih vrsta i oblika ležišta, nosivih konstrukcija pomagala, osnovni su zahtjevi za upotrebu materijala ugodnih za kožu. Ti materijali se mogu prilagoditi svakom individualnom obliku. Svrha tih materijala je da su čvrsti i da se jednostavno i brzo obrađuju. Rješenja ovih zahtjeva leže u upotrebi sintetičkih/kompozitnih materijala, materijala sastavljenih od dviju ili više komponenata, kao njihova mješavina kako bi zajedno imali nova svojstva tj. nova svojstva koja svaki materijal posebno za sebe ne bi imao. U izradi ležišta, nosivih konstrukcija sve više se primjenjuju materijali s mekanim/elastičnim stjenkama. Plastomeri s antibakterijskom učinkom, materijali s ionima srebra. Pored antibakterijskih učinaka ugodno djeluju na kožu, smanjuju neugodne mirise.

 mekani polietileni-LDPE-ležišta proteze s mekanom stjenkom -EVA/LDPE(Thermolyn SilverShield)
 pjenaste forme polietilena-mekani uložak proteze-pedilin (Pedilin SilverShield)
 silikon/gel-liner-mekane, elastične navlake za bataljak sa zadebljanjem distalne mekane kape

Moduli
Potreba za korištenjem proteza u uvjetima vlage rezultiralo je pojavljivanjem na tržištu vodootpornih komponenata:koljena,stopala, linera,ventila i prilagodnika.Proizvodi su u potpunosti vodootporni i otporni na koroziju,u dodiru s klorom ili sapunom ne smanjuje im se učinkovitost. Vodootporna stopala su svojim oblikom prilagođena protiv proklizavanja. Vodootporni prilagodnici su otporni na koroziju na način da imaju ugrađene kanale za propuštanje vode.

Ležišta proteze
Danas su u primjeni sve više uzdužnoovalna ležišta raznih naziva: IC(Ischium Contaiment),CAT/CAM(Contoured Adducted Trocanteric/Controlled Alignment Method), ASC(Anatomical Sit Cast),M.A.S (Marlo Anatomical Socket). Medicina i ortopedska tehnika smatraju da je uzdužno ovalno ležište "ležište današnjice" i predstavlja osnovni standard.Novi materijali su doprinijeli većoj trajnosti, poboljšanoj elastičnosti i podnošljivosti za nošenje ležišta. U odnosu na kvadrilateralno (QL) ležište, uzdužnoovalno ležište je otvorenije, manje stišnjuje tkivo, slijedi anatomske strukture, centar vrtnje se poklapa s anatomskim centrom vrtnje te ostavlja veću površinu bataljka slobodnom.Sve ovo povećava udobnost pri sjedenju, a stabilnost i retenciju usmjerava na čvrste strukture. Rezultat je veča pokretljivost, bolja opteretivost, povećana je udobnost.

Suspenzije
Kod transtibijalnih amputacija sve više se upotrebljavaju tzv. vakumske proteze. U prostor između linera i proteze se nalazi zrak koji pod opterečenjem izlazi i na taj način se stvara suspenzija, to se postiže istosmjernim ventilom i gel koljenicom. Postoje i aktivne mehaničke pumpe koje aktivno isisavaju zrak.Učinak je dobro prianjanje bataljka na stjenku ležišta u fazi oslonca i u fazi njihanja. Vakum između ležišta i linera poboljšava propriocepciju i kontrolu nad protezom. Također postoje i elektronske pumpe koje rade sve dok ju pacijent ne isključi, bez obzira da li hoda ili sjedi.
Stopala
Stopala s očuvanjem/povratom energije,-stopala od ugljičnih vlakana za aktivnije korisnike. Različitim konstrukcijskim izvedbama, povezivanjem nekoliko elemenata uz baznu oprugu pružaju funkciju ublaživača udara kod inicijalnog kontakta pete s podlogom, predaju veliki postotak uložene kinetičke energije iz faze opterečenja u fazi odraza, prilagođavaju se neravninama terena uz pomoć rascijepljenog prednjeg dijela, lagana su i vrlo izdržljiva. Stopala gibljiva u gležnju i s hidrauličnim gležanjskim zglobom omogućuju kontroliranu dorzalnu i plantarnu fleksiju stopala.Mikroprocesorsko upravljanje hidraulikom gležnja, potpomognuto senzorima pokreta daju rješenja za potreban položaj stopala u prostoru i vremenu, promjena visine pete-obuće, hod po stepenicama, hod po neravnom terenu, hod niz i uz kosinu.

Koljena
Koljenska jedinica proteze mora omogućiti sigurnu fleksiju i ekstenziju, stabilnost prilikom stajanja i u fazi oslonca, glatku i kontroliranu fazu njihanja, neometeno sjedenje. Sve više zahtjevnih funkcija, pored ovih osnovno potrebnih udovoljavaju izvedbe mikroprocesorsko upravljivih huidrauličnih koljena. Ovakva koljena više nisu novost na tržištu, novost su više proizvođača koji ih nude i karakteristike kojima se pojedina koljena odlikuju. Do najsitnijih detalja se analizira prirodni tijek hoda. Hod niz i uz kosine, po stepenicama,hod unazad i postrance sada je omogućen i za korisnike s protezom.Postoje mogućnosti sigurnosnog modusa gdje je prisutna dodatna sigurnost za pacijenta. Neki proizvođači imaju modele koji su otporni na prskanje vodom.

Literatura
 http://fillauer.com/Lower-Extremity-Prosthetics/Motionfoot.html 
 http://fillauer.com/Lower-Extremity-/raize-Ankle-Foot-System.html
 http://www.bolandpoc.com/marlo-otiz-socket-design.html
 http://www.centri.se/nabtesco-intelligent.html
 http://www.freedom-innovations.com/knees/index.htmlc
 http://www.gmbh.streifeneder.de/index.php?id=571&L
 http://www.endolite.com/products/category/feet 
 http://bauerfeind.hr/wp-content/uploads/2014/140911_Ossur_Prosthetics_Catalog_CR_LR_WEB.PDF 
 http://www.ottobockknees.com/knee-family/genium-bionic-prosthetic-system 

Medicina